

Список

Отдельные портреты 
(Групповые портреты-картины, а также «жанровые портреты» нищих, попов и проч. включены в предыдущую таблицу).

Этюды для картины «Заседание Государственного совета…» 
 См.: Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года: Список изображённых на картине.

Некоторые из этюдов были выполнены Б. Кустодиевым и И. Куликовым.

Графические портреты 
В список включены цветные (раскрашенные) рисунки, а также крупноформатные работы углем по холсту. Простые графические портреты и наброски — не включены.

Библиография 
 Немировская М. А. — Портреты И. Е. Репина, М.: Искусство, 1974
 Фёдоров-Давыдов А. А. Илья Ефимович Репин. — М.: Искусство, 1989.
 Илья Ефимович Репин. 1844—1930. К 130-летию со дня рождения: каталог юбилейной выставки. М., 1994
 Илья Репин. Каталог выставки в Третьяковской галерее. М., 2019

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Работы Репина на сайте Русского музея
 Работы Репина на сайте Третьяковской галереи (Более полный каталог на предыдущей версии сайта)

Р